Spataro ist der Name von:

 Giovanni Spataro (1458–1541), italienischer Musiktheoretiker und Komponist
 Giuseppe Spataro (1897–1979), italienischer Jurist und Politiker